«День Деса́нтника» — это музыкальная эксцентричная комедия режиссёра Анджея Петраса, снятая им в 2013 году. Фильм получил специальный приз жюри критиков «Серебряные снежные очки» на I Якутском международном кинофестивале, Приз творческой поддержки им. Николая Овсянникова на «Фестиваль Фестивалей», Приз за лучший фильм программы «Другие Земли» на VII Московском кинофестивале «Дебютное кино» и выиграл вело-конкурс кинофестиваля «Послание к Человеку».

Синопсис 
Фильм-гротеск. В фильме рассказана история о людях, которые потеряли себя и предпочли виртуальную жизнь реальной. Герои фильма вращаются вокруг таких вещей, как создание образов подобия кому-то или чему-то, что неизбежно отдаляет их от собственного пути и воплощения своих желаний.

Главная героиня фильма — трогательная и бодрая пожилая дама, в жизни которой наступают серьёзные перемены: она выходит на пенсию. Но она чувствует, что сделала в жизни не всё, что могла. Бабушка ощущает себя десантником, бойцом-диверсантом, который не выполнил свою миссию. И, что удивительно, остальные герои фильма тоже чувствуют загадочную силу Бабушки и испытывают благоговейный ужас. На протяжении двадцати восьми минут сюжетные нити сплетаются в тугой узел и ведут к неожиданной развязке.

Сюжет 
Фильм начинается с того, что ранним утром пожилая дама просыпается и начинает собираться на работу. Сегодня у неё последний рабочий день, она выходит на пенсию. С прекрасным настроением дама выходит из дома: на багажнике её велосипеда накрепко привязан праздничный торт для коллег, поют птички. Но по пути она встречает разных персонажей, которые явно не рады встрече с ней. Они прячутся, отворачиваются от неё в надежде, что она не узнает их, или наивно оказываются настигнутыми ею. И всё оттого, что её работа состоит в том, чтобы пугать людей, это её профессия.

И вот главная героиня приезжает на работу, где ей выдают задание на её последний рабочий день. Но задание выдано не только ей, но и людям, чьей мишенью является она сама. Кульминационная сцена погони за пожилой дамой приводит к неожиданному концу.

Творческая и съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик, автор сценария — Анджей Петрас
 Композитор — Анджей Петрас
 Операторы — Виктор Зубарев, Александр Затона
 Звукорежиссёр — Денис Давыдов
 Художник-постановщик — Виктор Дроздов
 Художник по гриму — Дарина Бойкова
 Художник по костюмам — Ася Белова
 Технический директор — Борислав Федусов
 Директор картины — Александра Мельникова
 Продюсер — Анджей Петрас

В главных ролях 
 Бабушка — Галина Мочалова (Засл. артистка России, актриса театра «Приют комедианта»)
 Десантник — Максим Сергеев (актёр театра «Комедианты»)
 Старший Антивирус — Александр Большаков (Засл. артист России, актёр театра им. Комиссаржевской)
 Младший Антивирус — Виталий Куликов (Лауреат премии «Золотой Софит», актёр театра им. Ленсовета и «Приют Комедианта»)
 Хозяйка пункта выдачи инвентаря — Наталья Иохвидова

Призы и награды фильма 

 2013 — I Якутский международный кинофестиваль (Россия) — Специальный приз жюри критиков «Серебряные снежные очки»
 2013 — «Фестиваль фестивалей» (Россия) — Приз творческой поддержки им. Николая Овсянникова
 2013 — «Послание к Человеку» (Россия) — Велоконкурс кинофестиваля «Послание к Человеку»

Ссылки 
 Призёры I Якутского международного кинофестиваля
 Призёры Фестиваля Фестивалей

Музыкальные фильмы России
Кинокомедии 2013 года